Catherine Jeffrey Jones (Atlanta, Georgia, Estados Unidos, 10 de enero de 1944 – 19 de mayo de 2011) fue una artista trans estadounidense cuyo trabajo de la década de 1960 es el más conocido a través de la década de 2000. Jones se aventuró en las bellas artes. El mundialmente reconocido artista de la ilustración Frank Frazetta llamó a Jones "la más grande pintora viva". Aunque Jones alcanzó fama y vivió durante un tiempo en el armario, más tarde cambió su nombre y su género, y vivió reconocida legalmente como mujer.

Biografía

Primeros años y carrera 
En 1964 mientras asistía a Georgia State College, Jones conoció a su compañera de estudios Mary Louise Alexande (más tarde Louise Simonson). Las dos comenzaron a salir y se casaron en 1966. Su hija Juliana nació el año siguiente. Después de su graduación, la pareja se trasladó a Nueva York, pero se separaron en la década de 1970

Jones pintó portadas para libros, incluyendo el As ediciones en rústica de Fafhrd y el Ratonero Gris serie, Andre Norton Fritz Leibers, La Casa Cero, Estrellas Uncharted y muchos otros. Durante un período durante el decenio de 1970 también contribuyó a las ilustraciones Ted White Fantástico.

Jones fue nominada para el premio Hugo al mejor artista aficionado en 1967, y para el `Premio Hugo al mejor artista profesional en 1970, 1971 y 1972. También fue nominada para el Mundial Fantasía Premio a la mejor artista en 1975, y ganó el premio en 1986. Jones fue nominada para el Premios Chesley en 1999

Obra publicada en español 

En España Idyl (historias de una página) se publicó en Totem, de Nueva Frontera. La misma revista con sus "Especiales USA" publicarían la serie Touch Jones y otras historietas del artista. I'm Age (otra serie compuesta de historias de una página) se publicó en Zona 84, de Toutain. También se editó material de Jeff Jones en las publicaciones de Garbo Editorial e Ibero Mundial de Ediciones.

No se imprimió ningún art book es español, sólo la editorial Toutain Editor se encargó de ofrecer en su catálogo obras tan emblemáticas como The Studio, Idyl y Yesterday's Lily.

El estudio 
En 1972-1975 los temas de National Lampoon, donde Jones tenía una tira de página completa titulado Idyl. (Una tira por Jones, tomado de Idyl, se utilizó para ilustrar la Sonic Arts Network publicación en CD Otredad, comisariada por David Cotner en 2007). De 1975 a 1979 trabajó en el área de Chelsea de Manhattan, con Bernie Wrightson, Barry Windsor-Smith y Michael William Kaluta, en conjunto con nombre The Studio.
La industria periodista Tom Spurgeon hizo un comentario sobre el significado más amplio y la influencia de El Estudio en su obituario de Jones en The Comics Reporter.

En la década de 1980 había una franja recurrente en Heavy Metal titulado Soy Edad. Los caricaturistas Walter Simonson y J. D. King dijeron en ese momento que Jones tenía un interés creciente en expresionismo, y no seguir trabajando como un cómico en estrecha colaboración a partir de entonces.

Transición de género 
En su madurez, Jones recordó que quería ser una chica desde sus primeros recuerdos. Se enfrentó a estos temas en 1998 y comenzó a terapia de reemplazo hormonal. El escritor de cómics y periodista Steven Ringgenberg elaboró en su transición en un obituario / homenaje a Jones en El Diario Comics.
Es ahora la artista que había sentido conflicto acerca de su género desde la infancia, la que siempre se sintió una mayor afinidad por el lado femenino que por su propia masculinidad. Habiendo crecido como un producto de la década de 1950 patriarcal, con un padre dominante héroe de guerra, Jones no sabía cómo hacer frente a su anhelo de ser mujer, y se sintió avergonzada. Durante años intentó ahogar a estos sentimientos en alcohol, pero, después de mucho buscar, tomó la decisión de cambiar de género. Jones se había dado cuenta de que aunque ella había nacido varón, dentro de ella estaba una mujer. Comenzó la terapia de reemplazo hormonal en 1998, y cambió su nombre por el de Catherine Jeffrey Jones. Sin embargo, incluso esta transición no trajo la paz a esta amable artista con problemas, ya que en 2001, sufrió una crisis nerviosa, lo que condujo a la pérdida de su casa y estudio. Sin embargo, ella se recuperó, y en 2004 comenzó a pintar y dibujar de nuevo.

Muerte 
La página personal de Jones en Facebook informó después de su muerte: "la legendaria artista de fantasía Jeffrey Catherine Jones falleció hoy, jueves 19 de mayo 2011 a las 4:00 am rodeado de su familia". Catherine sufría de enfisema y bronquitis severa, así como el endurecimiento de las arterias que rodean el corazón. Su querido amigo, Robert Wiene, informó de que había una orden de no reanimación ya que como Catherine era débil no tenía reservas con las que luchar."

Véase también 
http://americangallery.wordpress.com/2012/05/19/jeffrey-catherine-jones-1944-2011/

Notas y referencias

Enlaces externos 

Historietistas de Estados Unidos
Pintores transgénero
Nacidos en Atlanta
Historietistas LGBT
Personas trans de Estados Unidos